Schweifchenastmoos steht für folgende Moosarten:

 Berg-Schweifchenastmoos
 Gletscher-Schweifchenastmoos
 Fedriges Schweifchenastmoos
 Zurückgebogenes Schweifchenastmoos